«Ма́нтера» () — научно-фантастический боевик, снятый в Малайзии в 2012 году.

Слоган фильма: «Man Transformable Exo-Robotic Armour».

Сюжет
Сэм Вестон, владелец «Вестон Текнолоджиз», в бешенстве. Кто-то проник в его исследовательскую лабораторию. Уничтожен прототип новейшей системы вооружения «MANTERA», или MAN — Transformable Exo-Robotiс Armor. Бесценные исследовательские данные похищены а их оригиналы удалены с сервера компании. Бесследно исчезла руководитель исследовательской группы Наталья Пушкина.

Вдобавок ко всему, обломки уничтоженной «МАНТЕРЫ» по ошибке были отправлены на другой конец света… — в Малайзию, молодому человеку по имени Азман.

Азман, известный в мире компьютерных игр под ником Чёрный Плащ, на самом деле — обычный студент колледжа. Две недели назад Азман заказал в Интернете конструктор модели робота — и сгорая от нетерпения, мечтал собрать новую игрушку, чтобы полностью собрать свою коллекцию.

Каково же было его удивление, когда почтовый заказ оказался огромным тяжелым ящиком с грудой искореженного металла внутри. Азман прибегает к помощи своего хорошего друга Кевина, чтобы собрать вместе металлические части посылки.

Результат их крайне удивил. Это был мотоцикл необычной конструкции. Теперь у Азмана появился не только мотоцикл, но и сверхчеловеческие способности. Тем не менее, за все нужно платить…

Азману приходиться быстро освоить навыки управления «МАНТЕРОЙ», так как его жизнь и судьба мира теперь зависят от неё. Хозяева «Вестон Текнолоджиз», отчаянно пытаются вернуть технологию себе. Для поиска и уничтожения «Мантеры» они выпускают несколько роботов-разрушителей под названием «ВЕГА». В случае неудачи, им дана команда уничтожить прототип.

Ссылки
 Официальный сайт
 
 
 «Мантера» на сайте Rotten Tomatoes
 Камалия вдохновила мультипликаторов //По мотивам фильма, в котором снимается «Миссис Мира-2008», сделают анимационную картину и нарисуют комикс.

Фильмы по алфавиту
Фильмы 2012 года
Фантастические фильмы 2012 года
Научно-фантастические фильмы
Фантастические боевики
Фильмы о студентах
Фильмы о роботах
Фильмы-боевики
Фильмы-боевики 2012 года